Triatlon na Poletnih olimpijskih igrah 2008. Tekmovanji sta potekali posamično za moške in ženske.

Dobitniki medalj

Medalje po državah

Vir 

 Tekmovanje na sports-reference.com 

2008
Športi Poletnih olimpijskih iger 2008